Aly Cissokho (1987) – calciatore francese 
 Issa Cissokho (1985) – calciatore francese naturalizzato senegalese
 Kalidou Cissokho (1978) – ex calciatore senegalese
 Ousmane Cissokho (1987) – calciatore senegalese
 Souleymane Cissokho (1991) – pugile francese
 Yaya Cissokho (1955) – ex cestista senegalese

Pagine correlate 
 Cissoko
 Sissoko